Командное первенство по двоеборью на большом трамплине прошло 3 марта. В соревнованиях приняли участие по 2 спортсмена от каждой сборной. Вначале они соревновались на большом трамплине, лыжная часть прошла в формате командного спринта 6×2,5 км.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Командный спринт 2x7.5 км

Ссылки 
 Результаты прыжков
 Итоговые результаты

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017